Би́блия Ли́нкольна — издание Библии, которое использовал для клятвы при своей инаугурации 16-й президент Соединённых Штатов Америки Авраам Линкольн. На этой же Библии, являющейся предметом коллекции Библиотеки Конгресса, принимали присягу 44-й президент США Барак Обама и 45-й президент США Дональд Трамп.

Библия выпущена издательством Оксфордского университета в 1853 году и имеет 1280 страниц. Размеры книги — 15 см в длину, 10 см в ширину и 4,5 см в толщину. Обложка книги выполнена из красного бархата с позолоченными краями.

Библия демонстрировалась в Библиотеке Конгресса до мая 2009 года, когда проходили празднования двухсотлетия со дня рождения Авраама Линкольна.

См. также 
 Инаугурация президента США
 Инаугурационная Библия Джорджа Вашингтона

Примечания

Ссылки 
 Библия Линкольна 

Авраам Линкольн
Именные Библии
Инаугурация президента США